Граждановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Граждановка — село в Бондарском районе Тамбовской области.

Украина 
 Граждановка — село в Врадиевском районе Николаевской области.